Sablons (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sablons (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy